Чемпионат Европы по международным шашкам среди женщин (блиц) 2015 года  () прошёл с 28 февраля по 1 марта в городе Канны, Франция под эгидой ФМЖД. Число участников — 12 (из них 5 международных гроссмейстера, 3 — международных мастера) из 6 стран. Контроль времени — 5 минут на партию + 3 секунды за ход.

Главный судья — международный арбитр Johan Demasure, судья — технический рефери ФМЖД Milena Szatkowska.

 — Зоя Голубева, 19 очков.

 — Матрёна Ноговицына, 18 очков.

 — Тамара Тансыккужина, 17 очков.

Ход турнира 
Круговой турнир, 11 туров.

Ссылки 
http://europedraughts.org/wp-content/uploads/2015/03/EC_Blitz_2015_results.pdf таблица

http://toernooibase.kndb.nl/opvraag/standen.php?taal=1&kl=29&Id=4332&jr=15

Примечания 

События 28 февраля
События 1 марта
2015
Спорт во Франции в 2015 году
2015 год в шашках
Спорт в Каннах
Шашки